

Astronomia 
 6563 Steinheim – asteroide della fascia principale scoperto nel 1991
 Cratere di Steinheim – cratere meteoritico situato nel distretto di Heidenheim an der Brenz, nel Baden-Württemberg in Germania
 Cratere Steinheim – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Steinheim – città compresa nel distretto governativo di Detmold e nel circondario di Höxter della Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania
 Steinheim am Albuch – comune situato nel land del Baden-Württemberg. È uno dei comuni che formano l'Albuch, in Germania
 Steinheim an der Murr – città situata nel land del Baden-Württemberg, bagnata dalle acque della Murr

Persone 
 Salomon Steinheim – filosofo e poeta tedesco di origini ebraiche